Адам Годли (; род. , Амершем) — английский актёр кино, телевидения и театра.

Биография 
Адам Годли родился 22 июля 1964 года в городе Амершем, Бакингемшир, Англия. С 9 лет начал играть в театре.

Дебютировал на телевидении в 1977 году. За карьеру сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах.

В 2008 году озвучил Гая Хейнса — персонажа игры «James Bond 007: Quantum of Solace».

Личная жизнь 
До 2004 года был женат на актрисе Алекс Белкурт. В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе со своим партнёром, сценаристом Джоном Хартмером.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки